O Rio Douro pode ser:

Rio Douro - rio que nasce em Espanha e desagua no Porto, Portugal
Rio Douro (Cabeceiras de Basto) - freguesia no concelho de Cabeceiras de Basto, Portugal
Rio Douro (Michoacán) - rio mexicano que corta o estado de Michoacán.

Você pode também estar à procura de:
 Douro (desambiguação).

Desambiguação